Adolf Johansson kan syfta på:

 Adolf Johansson (politiker) (1848–1944), svensk politiker
 Adolf Johansson (författare) (1889–1934), svensk författare
 Adolf Johansson (präst) (1853–1940), svensk präst, hovpredikant och kontraktsprost
 Adolf Jahr, skådespelare, som ursprungligen hette Johansson